Rokitnica ist der Name 

 eines Stadtteils von Zabrze
 eines Dorfes in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Złotoryja
 eines Dorfes in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Skąpe
 eines Dorfes in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Łask
 eines Dorfes in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Stryków
 eines Dorfes in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Nowe Miasto nad Pilicą
 eines Dorfes in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Pruszcz Gdański, siehe Rokitnica (Pruszcz Gdański)

 eines Flusses, siehe Rokitnica (Fluss)